Dand est un toponyme pouvant désigner :

Afghanistan 
 District de Dand, un district de Kandahar.

Canada 
 Dand, hameau de la municipalité rurale de Winchester au Manitoba

Voir aussi 
 dand, ou pompe hindoue, un exercice physique du yoga ; 
 Dan-d, surnom du rappeur Daniel Curtis Lee

Homonymie de toponyme